Отличия в разговорных и литературных чтениях китайских иероглифов () — распространённый случай дублирования во многих китайских языках и диалектах. Литературное чтение () используется в заимствованиях из путунхуа (в самом путунхуа ситуация обратная, см. ниже), современных официальных названиях и при создании неологизмов, а разговорное чтение () употребляется в словах, относящихся к повседневной деятельности, а также обозначающих традиционные «местные» понятия и названия.

Общие сведения 
Разговорные чтения иероглифов обычно отражают местную фонетику, а литературные происходят из других китайских языков, как правило того, на которых говорят в столичном регионе, поэтому они более престижны. В южных диалектах разговорные чтения обычно старше (отражают среднекитайское произношение), литературные - ближе к современной севернокитайской норме. Многие литературные чтения появились как результат влияния северных диалектов времён династии Мин и империи Цин.

Литературные чтения обычно используются в формальных ситуациях (как престижные), они были включены в образовательный процесс. Разговорные - для обозначения понятий повседневной жизни и быта, а также исконных местных названий и явлений.

Количество литературных чтений в языке коррелирует с его статусом. К примеру, перед тем, как государство начало пропагандировать путунхуа, в диалектах центральной части Китая почти не было литературных чтений, однако в XXI веке их уже было множество. При этом престижные пекинский и кантонский диалекты содержат относительно мало литературных чтений.

В некоторых китайских языках заимствованные чтения могут замещать исконные, либо может иметь место создание множества пар разговорных и литературных чтений. Иногда новое заимствованное чтение замещает старое литературное, а последнее либо исчезает, либо становится новым разговорным.

Иногда литературные и разговорные чтения имеют разные значения.

Примеры

Юэский язык 
В престижном наречии юэского языка разговорные чтения похожи на среднекитайские, а литературные — на путунхуа. Значение иероглифа часто определяется тем, какое чтение использовано. Между медиалями литературных и разговорных чтений имеются прямые соответствия, например, разговорные чтения с медиалью  соответствуют литературным с  и  в медиали. Аналогично, разговорные медиали с  соответствуют литературным , а разговорные  — литературным .

Хакка 
В хакка также есть множество пар литературных и разговорных чтений.

Севернокитайский язык 
В севернокитайском наблюдается ситуация, обратная по отношению другим китайским языкам. Так, литературные чтения в нём наоборот более архаичны, поскольку они пришли в него из южных (столичных) регионов в те времена, когда Пекин ещё не был столицей, например, в период династии Мин. При этом часть из этих чтений используется в качестве основных, в том числе при создании современных неологизмов (например, в иероглифах ), а другая — употребляется лишь в ограниченном наборе слов, сохранившихся с доцинского периода, а в неологизмах используется исконно пекинское разговорное чтение ().

Большинство случаев различения литературных и разговорных чтений приходится на слова, произносящиеся входящим тоном (то есть представляющие собой закрытые слоги), который был утрачен севернокитайским к династии Юань.

Примеры литературных чтений, воспринятых пекинским диалектом

Примеры разговорных чтений из других диалектов, воспринятых к настоящему времени пекинским диалектом в качестве единственных.

Сычуаньский 
В  разговорные чтения обычно похожи на  или  во времена династии Мин, а литературные взяты из современного севернокитайского. К примеру, в яолинском диалекте разговорное чтение иероглифа «» («вещь») — [], что очень похоже на старосычуаньское чтение времён империи Сун (960—1279), а литературное чтение, [], похоже на путунхуа []. Таблица ниже содержит примеры иероглифов с разговорными и литературными чтениями.

У 
На севере у-язычного региона источником литературных чтений являлись пекинский и нанкинский диалекты времён Мин и Цин, а также путунхуа. В южных у-язычных регионах литературные чтения часто заимствовали . Разговорные чтения обычно отражают более старые звуковые системы.

Не во всех уских диалектах ситуация такая же. В некоторых несоответствия между чтениями встречаются чаще, к примеру,  начинался в среднекитайском с , а в литературных чтениях инициаль у него нулевая. Разговорное чтение  используется в сунцзянском диалекте. Около 100 лет назад этот иероглиф произносили  и в Сучжоу, и в Шанхае, а в 2000-х он произносился .

Некоторые пары разговорных и литературных чтений взаимозаменяемы, например,  и , а другие — нет:  должно читаться по литературному прочтению, , а  — по разговорному: . Иногда разные чтения присвоены разным значениям:  «» означает «прилагать большие усилия», а «» означает «получить желаемые результаты». Некоторые разговорные чтения используются крайне редко, к примеру,  () и  ().

Миньские языки 
В миньских языках, например, в тайваньском южноминьском, литературные прочтения  также отличаются от разговорных . В словарях обычно разница между чтениями показывается пометами 文 (bûn, литературное) и 白 (pe̍k/pe̍h, разговорное). Кроме того, у некоторых иероглифов также есть «просторечное» (俗) чтение или объяснение .

Например, у иероглифа 肉 («мясо») в цюаньчжоуском диалекте они таковы: литературное liák, местное hiák и просторечное, наиболее используемое bbāh.

Нижеприведённая таблица в пэвэдзи отражает отличия между чтениями в тайваньском языке:

Гань 
Примеры отклонений от нормативного чтения в языке гань.

Примечания 

Китайские языки и диалекты
Китайская письменность